Gens Gabínia, gens romana
 Dret romà:
Gabinia de nocturnis coetibus
Gabínia de pirates, llei del 68/67 aC
Gabínia del Senat, llei del 68 aC
Gabinia de suffragiis o Gabinia tabellaria, llei del 140 aC establerta per Gai Calpurni Pisó i Marc Popil·li Laenes
Gabínia d'usures, llei del 66 aC